Biografies: Cher, actriu, cantant, compositora i artista estatunidenca
 Geografia: 
 Cher (departament), departament de França
 Riu Cher, riu de França